Toponímia:
 Saint-Malo o Sant-Maloù , municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya) 
 Saint-Malo Aglomeració, estructura intercomunal francesa al departament de l'Ille i Vilaine
 Saint-Malo-de-Beignon, municipi francès a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya) 
 Saint-Malo-de-Guersac, municipi francès al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira)
 Saint-Malo-de-la-Lande, municipi francès al departament de Manche (regió de Normandia)
 Saint-Malo-de-Phily, municipi francès a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya) 
 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, municipi francès (regió de Bretanya) al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya) 
 Saint-Malo-en-Donziois, municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Cantó de Saint-Malo-Nord, divisió administrativa francesa al departament d'Ille i Vilaine 
 Cantó de Saint-Malo-Sud, divisió administrativa francesa al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Cantó de Saint-Malo-de-la-Lande, cantó francès al districte de Coutances (departament de la Manche) 
 Districte de Saint-Malo, districte al departament francès d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Miscel·lània: Isabel Saint Malo